Тишина може да се отнася за:

 Тишина – български игрален филм от 1990 г.
 Тишина – сингъл на Росица Кирилова от 1983 г.
 Тишина –  сингъл на Васил Найденов.
 Тишина – песен на Росица Кирилова и Васил Найденов от 2008 г.